Зорино — село в Лиманском районе Астраханской области России, входит в состав Камышовского сельсовета.

География 
Село расположено на восточном берегу Главной протоки, напротив села Яр-Базар, к югу от ильменя Большой Кара-Булак. Расстояние до села Камышово (центр сельсовета) составляет менее 4 километров.

История 
Историческое название — посёлок Кюктя (). Являлся центром Кюктинского сельсовета, входившего в состав Долбанского улуса Калмыцкой АССР. В посёлке действовал рыболовецкий колхоз.

В 1944 году после депортации калмыков и ликвидации Калмыцкой АССР передан в состав Астраханской области. В мае 1944 года Кюктюнский сельский совет был переименован в Зоринский сельский совет Лиманского района, село Кюктя переименовано в село Зорино.

В июне 1954 года Зоринский сельсовет был упразднён, территория передана Камышовскому сельсовету. В 1958 году был ликвидирован действовавший в селе колхоз «Заря Победы».

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года в селе проживали русские (57 %) и калмыки (43 %)

Примечания 

Населённые пункты Лиманского района (Астраханская область)